Buick Skyhawk – autovettura degli anni 70-80
 Studebaker Sky Hawk – autovettura del 1956
 Douglas A-4 Skyhawk – aereo da attacco leggero
 Cessna 172 Skyhawk – monomotore quadriposto
 Skyhawk – videogioco
 Sky Hawk – manga